La Sega Saturn est une console 32 bits développée par Sega, il s'agit de la cinquième génération de consoles de jeux vidéo. La ludothèque de la Sega Saturn se compose de plus de mille jeux vidéo, dont la majorité des sorties est exclusive au Japon. Comme pour le label Platinum sur PlayStation, dont le but est de rééditer des jeux à prix réduit, la Saturn possède son propre label au Japon sous le titre de  pour SegaSaturn Collection.

Références 

Saturn